Мартина Хингис и Сања Мирза су освојиле турнир. У финалу су савладале Андреу Хлавачкову и Луцију Храдецку.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 

 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2016.
Отворено првенство Аустралије у тенису — женски парови